В одиночному розряді тенісного турніру Maybelline Classic 1982, який проходив в рамках Туру WTA 1982, Кріс Еверт-Ллойд здобула титул, у фіналі перемігши Андреа Джегер 6–1, 6–1.

Сіяні гравчині 

  Кріс Еверт-Ллойд (переможниця)
  Андреа Джегер (фінал)
  Венді Тернбулл (1-ше коло)
  Гана Мандлікова (1-ше коло)

 Пем Шрайвер (півфінал)
 Сільвія Ганіка (2-ге коло)
 Барбара Поттер (чвертьфінал)
 Вірджинія Рузічі (чвертьфінал)

Основна сітка

Фінал

Верхня половина

Нижня половина

Посилання 
 

1982